Pinacopodium är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Pinacopodium ingår i familjen Erythroxylaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Pinacopodium